Municipio de Lockhart puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lockhart (condado de Pike, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Lockhart (condado de Norman, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Norman.